Антончик — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антончик, Михаил Владиславович (1921—1998) — украинский советский художник-живописец.
 Антончик, Сергей Антонович (род. 1956) — советский и белорусский политический, общественный и профсоюзный деятель